Nörr ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nörr (1931–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Nörr (1886–1974), deutscher Veterinärmediziner
 Knut Wolfgang Nörr (1935–2018), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rudolf Nörr (1929–2020), deutscher Jurist und Namensgeber der Anwaltskanzlei Noerr
 Siegmund Nörr (1901–1976), deutscher Jurist